Canet d'en Berenguer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Canet d'en Berenguer (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Canet d'en Berenguer (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar